Война и мир (телесериал):
 Война и мир (телесериал, 1972) — Великобритания, 1972.
 Война и мир (телесериал, 2007) — Германия, Италия, Польша, Россия, Франция, Литва, 2007.
 Война и мир (телесериал, 2015) — Великобритания, 2015.